

Anno 
 1633 – (MDCXXXIII in numeri romani) è un anno dell'XVII secolo
 1633 a.C.

Letteratura 
 1633 – romanzo di David Weber e Eric Flintl 2002

Astronomia 
 1633 Chimay – asteroide della fascia principale del sistema solare